Альбедиль — фамилия. Известные носители:

 Альбедиль, Константин Карлович (1788—1843) — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4369; 19 декабря 1829.
 Альбедиль, Максим Карлович — Георгиевский кавалер; капитан; № 5646; 29 ноября 1837.
 Альбедиль, Олег Владимирович (род. 1946) — востоковед, переводчик. Главный хранитель Музея-квартиры П. К. Козлова в Петербурге.
 Альбедиль, Пётр Романович (1764—1830) — барон, гофмаршал, управляющий Гоф-интендантской конторой.
 Альбедиль, Фёдор Константинович (1836—1914) — русский военный педагог, генерал от артиллерии. 
 Альбедиль, Эмиль Генрих Людвиг (1824—1897) — прусский кавалерийский генерал.

 Альбедиль, Маргарита Фёдоровна (род. 1946) — российский историк и этнолог, доктор исторических наук.

См. также 
 Альбедиль (дворянский род)